— японский принц крови и глава Камакурского сёгуната, правивший с 24 июля 1266 по 14 сентября 1289 года.

Жизнеописание 
Был назначен сёгуном в возрасте двух лет, в 7-ю луну 3-го года Бунъэй (1266 год), после свержения своего отца, принца Мунэтаки. В 6-й луне 10-го года Коан (1287 год) он был удостоен должностей тюнагона и удайдзина.

В результате выступления против рода Ходзё, фактических правителей страны, Корэясу был низвергнут. Сиккэн Ходзё Садатоки отправил бывшего сёгуна в «ссылку в столицу» из Камакуры в Киото. После низложения 25-летний Корэясу постригся в буддийские монахи.

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
  

Члены императорского дома Японии
Сёгуны периода Камакура